Loukov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Loukov, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Loukov, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín